Misato (Akita), een  gemeente in de Japanse prefectuur Akita
Misato (Gunma), een gemeente in de Japanse prefectuur Gunma
Misato (Kodama), een  gemeente in de Japanse prefectuur Saitama
Misato (Kumamoto), een gemeente in de Japanse prefectuur Kumamoto
Misato (Mie), een gemeente in de Japanse prefectuur Mie
Misato (Miyagi), een gemeente in de Japanse prefectuur Miyagi
Misato (Miyazaki), een gemeente in de Japanse prefectuur Miyazaki
Misato (Nagano), een gemeente in de Japanse prefectuur Nagano
Misato (Okinawa), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Okinawa
Misato (Saitama), een stad in de Japanse prefectuur Saitama
Misato (Shimane), een gemeente in de Japanse prefectuur Shimane
Misato (Tokushima), een gemeente in de Japanse prefectuur Tokushima
Misato (Wakayama), was een gemeente in de Japanse prefectuur Wakayama